Freisleben ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Freisleben (* 1957), deutscher Polizist und Polizeipräsident von Karlsruhe
 Karl Freisleben (1819–1903), württembergischer Rechtsanwalt und Politiker
 Rudolf Freisleben (1906–1943), deutscher Züchtungsforscher

Siehe auch:
 Freiesleben